Begu steht für:
 Begu (Heilige) († 690), Nonne im Doppelkloster in Hackness, Borough of Scarborough, Heilige (31. Oktober)
 Begu, Synonym der roten Traube Persan (Rebsorte)
 Begu (Ghana), Ort im Distrikt Kumbungu, Northern Region (Ghana), Ghana
 Begu (Rumänien), Ort im Kreis Buzău, Region Walachei, Rumänien
 Begu (Fluss), linker Zufluss der Folea (Fluss), Zufluss der Lanca Birda (fließt in die Temesch) im Kreis Timiș, Region Banat, Rumänien

Begu ist der Familienname folgender Personen:
 Irina-Camelia Begu (* 1990), rumänische Tennisspielerin
 Jacques Bégu (* 1957), französischer Rugby-Union-Spieler